Tali peut désigner :

Toponyme 
 Tali, un quartier d'Helsinki, en Finlande ;
 Tali, le nom finnois du village russe de Paltsevo, localité rurale de l'isthme de Carélie, lieu de la bataille de Tali-Ihantala ;
 Tali, une ville du Soudan du Sud dans l'état d'Équatoria-Central ;
 Tali, un village situé à  au nord de Bagdad (Irak) ;
 le Tali, un sommet montagneux des monts Morača dans les Alpes dinariques, situé au Monténégro ;
 Tali, un village de la Commune de Saarde (comté de Pärnu, Estonie).

Autres 
 le Tali, un bois tropical provenant de l'arbre Erytrophleum suaveolens de la famille des Erythroxylacées ;
 Tali (groupe), un groupe de musique ;
 Tali, prénom hébreu :
 Tali Shalom Ezer, une réalisatrice et scénariste israélienne.
 Tali Fahima, une activiste israélienne.
 Tali, nom de famille ;
 Anu Tali (née en 1972), une chef d'orchestre estonienne.
 Tali, animatrice québécoise et réalisatrice de Histoires de bus
Homonymie de toponyme